Пашо́зеро — озеро в Тихвинском районе Ленинградской области, из которого вытекает река Паша, левый приток Свири. Относится к бассейну Ладожского озера. Озеро имеет форму лука, обращённого выпуклой частью в сторону Паши. Длина озера составляет около 9,7 км, средняя ширина — 600 м. Средняя глубина — около 25 м, максимальная — 50 м.

  

Дно озера большей частью песчаное, на востоке — илистое. Южный берег — песчаный и высокий, а восточный — низкий и заболоченный. Пашозеро лежит в окружении сосновых, еловых и лиственных лесов, и только по берегам вблизи населённых пунктов большие участки заняты лугами и пашнями.

С западной стороны из озера вытекает река Паша. С северной стороны в него впадает небольшая речка Ульяница, с северо-восточной — Чога, с восточной — Урья, с юга — Кузрека.

Прежде Пашозеро было богато рыбой — сюда каждую весну, поднимаясь по реке Паше, приходил сюда нереститься ладожский лосось. Но использование Паши для сплава леса нанесло большой ущерб рыбному хозяйству.

Берега Пашозера были обжиты с незапамятных времён. Здесь издавна поселились представители одной из северных народностей России — вепсы. Они возделывали поля, занимались рыболовством, пасли скот, рубили лес, строили избы, постепенно осваивая окружающие земли.

Близлежащие населённые пункты 
В окрестностях Пашозера находятся несколько деревень, относящихся к Пашозёрскому сельскому поселению Тихвинского района Ленинградской области:
 деревня Коптяево
 деревня Кончик
 деревня Пашозеро
 деревня Чога
 деревня Кузнецова Гора
 деревня Урья
 деревня Лукино
 деревня Бирючово
 деревня Пялья

Бассейн Паши
Озёра Тихвинского района